Суффикс:

 Суффикс — морфема.
 Суффикс в информатике — конец строки.
 Именные суффиксы в японском языке — система обращений в японском языке.